Llansantffraid kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Llansantffraid Glan Conwy, ort i Conwy, Wales, 
 Llansantffraid, Powys, community i Powys, Wales, 
 Llansantffraid-ym-Mechain, ort i Powys, Wales